Pine Crest ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pine Crest (Alabama)
 Pine Crest (Colorado)
 Pine Crest (Missouri)
 Pine Crest (New Jersey)
 Pine Crest (New York)
 Pine Crest (North Carolina)
 Pine Crest (Tennessee)
 Pine Crest (Texas)